

Арсланово — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Арсланово — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Арсланово — село, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Арсланово — село, Кігинський район, Башкортостан
 Арсланово — село, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Арасланово